Johann Eben ist der Name folgender Personen:
 Johann Philipp Eben (1762–1811), deutscher Pfarrer, Lehrer und Schriftsteller

Siehe auch:
 Johannes von Eben (1855–1924), deutscher General